Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.
Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2010 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры (18 — 20 сентября)

Чили — Австрия

Бельгия — Украина

Бразилия — Эквадор

Нидерланды — Франция

Южная Африка — Индия

Сербия — Узбекистан

Швеция — Румыния

Италия — Швейцария

Итог 
Место в Мировой группе 2010 года обеспечили себе сборные Бельгии, Индии, Сербии, Франции, Чили, Швейцарии, Швеции и Эквадора.

Ссылки 
 Официальный сайт 

2